Алексис Кристал (; род. 1 января 1993 года в Праге, Чехия) — чешская порноактриса.

Биография 
Согласно словам Алексис, она росла крайне непослушным ребёнком: у неё был серьёзный конфликт с отчимом, из-за чего мать буквально выгнала её из дома. В школе она не отличалась примерным поведением, поэтому её неоднократно исключали. Некоторое время подрабатывала в ресторанах сетей быстрого питания, пока не нашла объявление о поиске моделей для фотографий в стиле ню.

Пришла в индустрию для взрослых в 2011 году в возрасте 18 лет. Первые несколько лет снималась только в сценах традиционного, лесбийского и межрасового секса. Начиная с 2016 года снимается также в сценах анального секса, двойного проникновения и двойного анального проникновения.

Снимается для европейских и американских студий и сайтов, из которых наиболее известными являются: 21Sextury, Babes.com, DDF Network, Eromaxx Films, Evil Angel, LegalPorno, MET-Art, Mile High, Nubile Films, Porndoe Premium, Private, Pulse Distribution, Reality Kings, Video Art Holland и Video Marc Dorcel.

В конце 2014 года была впервые номинирована премией AVN Awards в следующих категориях: «Лучшая иностранная исполнительница года» и «Лучшая сцена секса в фильме иностранного производства» (за фильм Prison). В ноябре 2015 года во второй и последний раз была номинирована AVN Awards в категории «Лучшая иностранная исполнительница года».

По данным сайта IAFD на май 2019 года, снялась в более чем 350 порнофильмах и порносценах.

Согласно информации из интервью для Marc Dorcel от 27 марта 2019 года, Алексис неоднократно опаздывала на съёмки, вследствие чего съёмочные группы заключали шуточные пари по поводу того, на сколько в этот раз опоздает Алексис.

Сыграла эпизодическую роль в немецко-чешском телесериале «» (2020).

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2013 — Private Gold: Cum Home For Christmas
 2014 — Dripping Teenage Cream Pies
 2014 — Footballers’ Housewives
 2014 — Swingers Orgies 8
 2015 — Best of Alexis Crystal
 2015 — Dirty Clubbing
 2015 — Spring Break Fuck Parties 5
 2016 — 5 Incredible Orgies 3
 2016 — Bi Office
 2016 — Caught On Camera
 2016 — Hot Nights In Prison
 2016 — Hungry Youngsters
 2016 — Outland Beyond The Far West
 2016 — Swingers Orgies 12
 2017 — 4 On 1 Lesbian Gang Bangs 3
 2017 — Bi Curious 3
 2017 — Depraved Nights Of A Woman
 2017 — Prisoner
 2017 — Rocco and Kelly Sex Analysts
 2018 — Lesbian Gangbangs
 2018 — Lil’ Gaping Lesbians 8
 2018 — Petite HD Porn 23: Petite Princess

Примечания

Ссылки 
 Алексис Кристал в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Алексис Кристал на сайте Eurobabeindex
 

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами